Archangelos Michail steht für:

 Archangelos Michail (Choli), Kirchengebäude der zyprisch-orthodoxen Kirche in der Gemeinde Choli, Bezirk Paphos, Zypern
 Archangelos Michail (Pedoulas), Kirchengebäude der zyprisch-orthodoxen Kirche im Dorf Pedoulas, Bezirk Nikosia, Zypern
 Archangelos Michail (Latsia), Bezirk der Gemeinde und Stadt Latsia, Bezirk Nikosia, Zypern
 Archangelos Michail (Kato Polemidia), Bezirk der Gemeinde und Stadt Kato Polemidia, Bezirk Limassol, Zypern

Siehe auch:
 Erzengel Michael
 Michaeliskirche